Пионе́рский — сельский посёлок в составе Краснослободского сельсовета городского округа Бор Нижегородской области.

Описание 
Расположена в 34 км от административного центра сельсовета — Красной Слободы и 54 км от областного центра — Нижнего Новгорода. Ранее в поселке располагалась станция узкоколейной железной дороги.

География 
Посёлок располагается в лесистой местности на правом берегу реки Керженец, ниже по течению от Керженского Благовещенского единоверческого скита.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа город Бор